Sanctum kan avse:
Sanctum (film) – en film från 2011
 Sanctum (datorspel) – ett datorspel från 2011